tema (književnost)
tema (glazba)
tema (Bizant)
Tema (1987.) - Sovjetski film iz 1987.